Los metaterios (Metatheria) son uno de los dos clados de mamíferos terios (el otro es Eutheria). Se definen como más cercanamente relacionados con los marsupiales que con los placentarios. Propuesto inicialmente por Thomas Henry Huxley en 1880, es un grupo levemente más inclusivo que los marsupiales; contiene a todos los mamíferos vivos con bolsas abdominales (marsupiales hembras) así como a sus más primitivos ancestros y parientes.

Historia evolutiva 
Las relaciones entre las tres divisiones de los mamíferos modernos (monotremas, marsupiales y placentarios) fue por un largo tiempo materia de debate entre los taxonomistas. La mayor parte de la evidencia morfológica compara rasgos tales como el número y la disposición de los dientes y la estructura del sistema genitourinario y favorece una cercana relación evolutiva entre los marsupiales y los placentarios con respecto a los monotremas, como lo corrobora la mayor parte de la evidencia genética y molecular.

Los ancestros de los marsupiales, parte de un grupo mayor llamado Metatheria, probablemente divergieron de los mamíferos placentarios (euterios) a mediados del período Jurásico, aunque no hay evidencia fósil en sí de metaterios de esa época. Los fósiles de metaterios se distinguen de los de euterios por la forma de sus dientes; los metaterios poseen cuatro pares de molares de cada lado de las mandíbulas, mientras que los mamíferos euterios (incluyendo a los placentarios verdaderos) nunca tienen más de tres pares. Usando este criterio, el más antiguo metaterio conocido es Sinodelphys szalayi, el cual vivió en China hace cerca de 125 millones de años. Esto lo convierte en contemporáneo de algunas especies de euterios primitivos que han sido halladas en la misma área.

Los más antiguos fósiles de metaterios han sido hallados en la actual China. Hace cerca de 100 millones de años, el supercontinente Pangea ya se había desmembrado en dos continentes, uno al norte llamado Laurasia y uno al sur, conocido como Gondwana, lo cual hacía que China y Australia ya estuvieran separadas por el mar de Tetis. Desde allí, los metaterios se expandieron hacia el oeste en la actual América del Norte (aún unida a Eurasia), en donde se han hallado los primeros marsupiales verdaderos. Los marsupiales son difíciles de distinguir a partir de fósiles, ya que son caracterizados por rasgos de sus sistema reproductivo el cual normalmente no se fosiliza (incluyendo las bolsas) y por sutiles cambios en la estructura ósea y dental que indican que un metaterio forma parte del grupo corona de los marsupiales (el grupo más exclusivo que contiene a todos los marsupiales actuales). El fósil más antiguo de un marsupial definitivo pertenece a la especie Peradectes minor, del Paleoceno de Montana (Estados Unidos), datado en cerca de 65 millones de años. A partir de su punto de origen en Laurasia, los marsupiales se extenderían a América del Sur, la cual estuvo conectada a América del Norte hasta hace unos 65 millones de años. Los marsupiales de Laurasia eventualmente se extinguirían, posiblemente debido a la competencia con los mamíferos placentarios por los nichos ecológicos.

Algunos metaterios que parecen no haber sido marsupiales persistieron durante el período Neógeno antes de extinguirse por completo. Entre estos se incluyen los borhiénidos y los herpetotéridos.

Filogenia
Cladograma de los metaterios según Wilson et al. (2016):

Referencias